„Фолксваген Туарег“ (Volkswagen Touareg) е модел средни SUV автомобили на германската компания „Фолксваген“, произвеждан в три последователни поколения от 2002 година.

Първи модел на компанията в SUV сегмента, той е разработван съвместно от „Фолксваген Груп“ и „Порше“, и споделя обща платформа с моделите „Ауди Q7“ и „Порше Кайен“, заедно с които се сглобява в завода на „Фолксваген Груп“ в Братислава.

Бележки 

Туарег
Автомобили с повишена проходимост